Мисс мира 1969 () — 19-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 27 ноября 1969 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 50 девушек. Победила Эва Рюбер-Штайер, представлявшая Австрию.

Результаты

Участницы

Дополнительно

Дебютировали 
 Сейшельские Острова соревновались в конкурсе в первый раз.

Вернулись 
 Парагвай последний раз участвовал в 1959 году.
 Чехословакия, Гамбия, Исландия и Ливан последний раз участвовали в 1967 году.

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1969:  —  (полуфиналистка)
 1969:  — Жанна Перфельдт
 1969:  — 
 1969:  — Глория дель Кампо
 1969:  — Кэрол Робинсон (Мисс Фотогеничность)
 1969:  Соединённое королевство — Шина Драммонд (как представительница Шотландии)
 1970:  — Зохра Табания

Мисс интернешнл
 1970:  — Жанна Перфельдт (полуфиналистка)
 1970:  — 
 1970:  — 
 1972:  —  (полуфиналистка)

Мисс Европа
 1969:  — Мод Ален
 1969:  — Жанна Перфельдт (1-я вице-мисс)
 1969:  — Жаклин Шэффер
 1969:  —

См. также 
 Мисс Вселенная 1969
 Мисс интернешнл 1969

Примечания

Ссылки 
 Мисс мира 1969

Мисс мира
События 27 ноября
Ноябрь 1969 года
1969 год в Лондоне